N’Doye oder Ndoye ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye N’Doye (* 1998), französischer Basketballspieler
 Abdoulaye Ndiegne Ndoye (* 1983), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Birama Ndoye (* 1994), senegalesischer Fußballspieler
 Cheikh N’Doye (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Dame N’Doye (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Dan Ndoye (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Falla N’Doye (* 1960), senegalesischer Fußballschiedsrichter
 Issa Ndoye (* 1985), senegalesischer Fußballtorwart
 Kéné Ndoye (1978–2023), senegalesische Leichtathletin
 Ousmane N’Doye (* 1978), senegalesischer Fußballspieler
 Miki N’Doye (* 1944), gambischer Perkussionist und Weltmusikkünstler
 Mohamed William N’Doye (* 1991), senegalesischer Fußballspieler